Platystictidae är en familj av trollsländor. Platystictidae ingår i överfamiljen Coenagrionoidea, ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Platystictidae 213 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Platystictidae